Lastoncillo puede referirse a:

 El nombre común de la planta Brachypodium retusum.
 El nombre común de la planta Stipa lagascae.